Herrschaft Baruth steht für:

 Herrschaft Baruth (Oberlausitz) in der Oberlausitz, Sitz in Baruth bei Bautzen
 Standesherrschaft Baruth in der Niederlausitz, Sitz in Baruth/Mark